Nord-Est (in verschillende talen het woord voor "noordoost") kan verwijzen naar:
 Nord-Est (ontwikkelingsregio), een ontwikkelingsregio in Roemenië
 Nord-Est (Haïti), een departement van Haïti